Лу́зино — название населённых пунктов в России:

 Лузино — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Лузино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Лузино — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Лузино — село в Омском районе Омской области.
 Лузино — станция (населённый пункт) в Омском районе Омской области.
 Лузино — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Лузино — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.